Fico ima više značenja:
 Fico, Messina
 Fico, Trapani